Ирина Николаевна Све́шникова — женские имя, отчество и фамилия. Известные носители:
 Свешникова, Ирина Николаевна  (1901—?) — советский цитогенетник, д.б.н.; 
 Свешникова, Ирина Николаевна  (1921—1997) — советский палеоботаник, сотрудница Ботанического Института АН СССР/РАН (1946—1986);